Биков Дмитро Львович (нар. 1967) — російський письменник, літературознавець і журналіст.
 Биков Дмитро В'ячеславович (нар. 1977) — російський хокеїст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок